Pedro puede hacer referencia a:

Nombre 
 Pedro, nombre de pila masculino.
 Simón Pedro (siglo I a. C.-siglo I d. C.), discípulo de Jesús de Nazaret, papa y santo.
 San Pedro (desambiguación), otros santos llamados «Pedro».
 Pedro, localidad española perteneciente al municipio de Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria.
 Pedro (obispo), obispo de Segovia entre 1322 y 1325.
 Pedro (futbolista) (1987-), futbolista español.
 Pedro (general), general bizantino